Josef Wenzl (ur. 20 grudnia 1984 w Zwiesel) – niemiecki biegacz narciarski, srebrny medalista mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Josef Wenzl pojawił się 4 stycznia 2002 roku w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Furtwangen im Schwarzwald, gdzie zajął 18. miejsce w kwalifikacjach do sprintu techniką dowolną. W 2006 roku wystąpił na mistrzostwach świata młodzieżowców w Kranju, gdzie wywalczył srebrny medal w sprincie stylem dowolnym. Rok później, podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Tarvisio uplasował się na szesnastej pozycji w sprincie techniką klasyczną.

W Pucharze Świata zadebiutował 14 grudnia 2004 roku w Asiago, zajmując 57. miejsce w sprincie techniką klasyczną. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył jednak dopiero rok później, 30 grudnia 2005 roku w Novym Měscie, gdzie był osiemnasty w sprincie stylem dowolnym. W klasyfikacji generalnej sezonu 2005/2006 zajął ostatecznie 104. miejsce. Jak dotąd najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2013/2014, który ukończył na dziewiętnastej pozycji. W tym samym sezonie był też trzeci w klasyfikacji sprintu, przegrywając tylko z dwoma Norwegami: Olą Vigenem Hattestadem i Eirikiem Brandsdalem. Pierwsze podium, a zarazem pierwsze pucharowe zwycięstwo odniósł 27 października 2007 roku w Düsseldorfie, wygrywając sprint stylem dowolnym.

W 2007 roku wystartował na mistrzostwach świata w Sapporo zajmując czternaste miejsce w sprincie klasykiem. Dwa lata później, podczas mistrzostw świata w Libercu w tej samej konkurencji zajął 26. pozycję. Startował także na mistrzostwach świata w Oslo w 2011 roku, ale nie zmieścił się w trzydziestce. W 2010 roku brał także udział w igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdzie w sprincie klasykiem zajął 31. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  

Niemieccy biegacze narciarscy
Niemieccy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1984